Kar oder K̕ar steht für:
 Kar (Sprache) in Burkina Faso
 Kar (Talform), eine Talform
 ქ, den 22. Buchstaben des georgischen Alphabets
 ein altes Längenmaß, siehe Haseh

 Schnee (Orhan Pamuk), Roman von Orhan Pamuk (Originaltitel) 

Kar ist der Name folgender Personen:
 Kar (Mythologie), griechischer Gott
Familienname:
 Ajoy Kar (1914–1985), indischer Filmregisseur
 Güzin Kar (* 1967), Schweizer Autorin und Regisseurin
 Hüseyin Kar (* 1986), türkischer Fußballspieler
 Samares Kar (1942–2017), indischer Elektrotechnikingenieurwissenschaftler, Hochschullehrer und Publizist

KAR steht für:
 Ikar, eine russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Karlstadt, Kfz-Kennzeichen des Landkreises Karlstadt, Deutschland (auslaufend)
 das Kfz-Kennzeichen des Landkreises Main-Spessart, Deutschland (auslaufend)

K.A.R. steht als Abkürzung für:
 King’s African Rifles, ein britisches Infanterieregiment in Ostafrika

.KAR steht für:
 ein Dateiformat für Liedtexte speziell für den Gebrauch zur Karaoke, siehe MIDI

Siehe auch:
 Car, Kaar, Kahr, Karr
 Char
 Kar-Plateau, Hochebene im Viktorialand, Antarktika
 Karwoche

Abkürzung